Calypso kan henvise til:

 Calypso (musik) – sangform, der stammer fra ø-staten Trinidad og Tobago
 Calypso (album) – album af Harry Belafonte
 Calypso (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm.
 Calypso (mytologi) – en græsk nymfe
 Calypso (måne) – måne omkring Saturn
 Calypso (skib) – forskningsskib brugt af Jacques-Yves Cousteau
 Calypso (slægt) – planteslægt af Gøgeurt-familien